Bucciol ist der Familienname folgender Personen:

Armando Bucciol (* 1946), italienischer Bischof von Livramento de Nossa Senhora
Dino Bucciol (* 1973), kanadischer American-Football-Spieler